Фрибур:

 Фрибур — город в Швейцарии.
 Фрибур — швейцарский хоккейный клуб.
 Фрибур — кантон на западе Швейцарии.